Ива́н Каши́рин:
 Каширин, Иван Дмитриевич (1890—1937) — советский военачальник, казак, деятель органов государственной безопасности, брат Н. Д. и П. Д. Кашириных.
 Каширин, Иван Игнатьевич (1901—1990) — советский актёр театра и кино.